Chromios ist

 Chromios von Gela, Sohn des Agesidamos, Freund des Tyrannen Hippokrates und dessen Nachfolger Gelon

in der griechischen Mythologie:
 Chromios (Sohn des Pterelaos)
 Chromios (Sohn des Neleus), Bruder des Nestor
 Chromios (Sohn des Priamos), wurde von Diomedes getötet
 Chromios (Trojaner), ein trojanischer Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Chromios (Lykier), ein lykischer Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Chromios (Mykener), ein mykenischer Kämpfer im Trojanischen Krieg
 ein Bundesgenosse der Trojaner, siehe Chromis (Mysier)

in der Astronomie:
 (32726) Chromios, ein Asteroid